Pé-de-pomba é o nome comum de uma das seguintes espécies:
 Ammi huntii
 Ammi trifoliatum
 Ammi seubertianum

Desambiguação